|-
| (44301) 1998 QM96||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44302) 1998 QQ99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44303) 1998 QA101||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44304) 1998 QD102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44305) 1998 QK102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44306) 1998 QC104||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44307) 1998 QH105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44308) 1998 RG||1998 RG||1 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (44309) 1998 RT||1998 RT||9 вересня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (44310) 1998 RU1||||14 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44311) 1998 RP6||||15 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44312) 1998 RC8||||12 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44313) 1998 RV12||||14 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44314) 1998 RV15||||4 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44315) 1998 RG16||||14 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44316) 1998 RN22||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44317) 1998 RC23||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44318) 1998 RK24||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44319) 1998 RR29||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44320) 1998 RJ31||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44321) 1998 RY42||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44322) 1998 RZ42||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44323) 1998 RT44||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44324) 1998 RA45||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44325) 1998 RU45||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44326) 1998 RM47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44327) 1998 RC48||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44328) 1998 RC55||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44329) 1998 RN58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44330) 1998 RV58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44331) 1998 RW58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44332) 1998 RU60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44333) 1998 RB63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44334) 1998 RO63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44335) 1998 RU63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44336) 1998 RE64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44337) 1998 RE65||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44338) 1998 RM65||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44339) 1998 RV65||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44340) 1998 RH66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44341) 1998 RX66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44342) 1998 RJ67||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44343) 1998 RS67||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44344) 1998 RN68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44345) 1998 RO73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44346) 1998 RC74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44347) 1998 RV74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44348) 1998 RZ76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44349) 1998 RN77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44350) 1998 RY78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44351) 1998 RA79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44352) 1998 RY79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44353) 1998 SB1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44354) 1998 SS2||||16 вересня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (44355) 1998 ST2||||18 вересня 1998||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (44356) 1998 SL7||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44357) 1998 SS8||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44358) 1998 SX8||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44359) 1998 SM9||||17 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44360) 1998 SK10||||18 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44361) 1998 SG13||||21 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44362) 1998 SM14||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44363) 1998 SS19||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44364) 1998 SA22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44365) 1998 SO22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44366) 1998 SQ23||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44367) 1998 SE25||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44368) 1998 SR26||||23 вересня 1998||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| (44369) 1998 SX32||||23 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44370) 1998 SK35||||27 вересня 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні,,Катріна Вефель
|-
| (44371) 1998 SR37||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44372) 1998 SZ37||||23 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44373) 1998 SU42||||17 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44374) 1998 SY42||||20 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44375) 1998 SG46||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44376) 1998 SJ48||||27 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44377) 1998 SD54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44378) 1998 SC56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44379) 1998 SH56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44380) 1998 SS56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44381) 1998 SV56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44382) 1998 SA59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44383) 1998 SL60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44384) 1998 SJ61||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44385) 1998 SR61||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44386) 1998 SV61||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44387) 1998 ST62||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44388) 1998 SK63||||27 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44389) 1998 SO63||||29 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44390) 1998 ST63||||29 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44391) 1998 SH64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44392) 1998 SY65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44393) 1998 SJ66||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44394) 1998 ST66||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44395) 1998 SE68||||19 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44396) 1998 SF68||||19 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44397) 1998 SG71||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44398) 1998 SD75||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44399) 1998 SZ84||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44400) 1998 ST97||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44300